Планиц, Карл фон дер (Karl von der Planitz; 1845—1899) — немецкий писатель.
  — замок в Саксонии, возведённый в XII веке.

Примечания